Gstötten ist der Name folgender Orte:

  Gstötten (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
  Gstötten (Gemeinde Alkoven), Ortsteil von Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
  Gstötten (Gemeinde Aurach), Ortsteil von Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
  Gstötten (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortsteil von St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gstöttenau
 Gstetten
 Gstettn